Villers-la-Ville (België)
Villers-la-Ville (Frankrijk)